Вид Добровольц (, род. в 2000 г.) — словенский шахматист, мастер ФИДЕ (2016).

Чемпион Словении 2020 г.

В составе сборной Словении участник командного чемпионата Европы 2021 г. (выступал за 2-ю сборную), Кубков Митропы 2018 и 2021 гг. (в 2021 г. турнир проходил онлайн), командных чемпионатов Европы среди юношей 2015, 2016 и 2018 гг. (в категории до 18 лет).

Участник юниорских чемпионатов мира 2018 и 2019 гг., юношеского чемпионата мира 2018 г. (в категории до 18 лет).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Вида Добровольца на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступление Вида Добровольца на юношеской олимпиаде 2016 года
 Выступления Вида Добровольца в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет

 Шахматисты Словении
 Шахматисты XXI века
 Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
 Мастера ФИДЕ по шахматам